Лос Епазотес има више значења:

 Лос Епазотес (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Епазотес (Буенависта де Куељар), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Епазотес (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Епазотес (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику